Джозеф (Джо) Сикора (; род. 27 июня 1976, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее известен по роли снайпера Джеймса Барра в фильме «Джек Ричер», а также по роли наркоторговца Томми Игана («Власть в ночном городе)».

Ранние годы 
Джозеф Сикора родился 27 июня 1976 года в Чикаго, в семье польского и голландского происхождения.

Карьера 
В 2007 Сикора выступал в театральной постановке «Толстая свинья» за авторством Нила Лабута.

В 2012 снялся в фильме «Джек Ричер» в роли снайпера Джеймса Марка Барра, который был несправедливо обвинён в убийстве и просит помощи у главного героя (в исполнении Тома Круза). В октябре следующего года стало известно, что Джо сыграет в сериале «Власть в ночном городе» канала Starz (вышел на экраны в 2014). Персонаж Сикоры, наркоторговец Томми Иган, оказался довольно удачным и впоследствии с участием актёра в этой роли вышло два отдельных телевизионных проекта. В 2020 актёр также получил роль второго плана в сериале от Netflix «Озарк».

В 2022 Джо Сикора появился в клипе «Do We Have a Problem?» рэперов Ники Минаж и Lil Baby; по словам самого актёра, он снялся по просьбе 50 Cent, рэпера и продюсера «Власти в ночном городе».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры XXI века
Киноактёры США
Актёры телевидения США